Ryan Ellis (né le  à Hamilton, en Ontario au Canada) est un joueur professionnel canadien de hockey sur glace. Il évolue au poste de défenseur.

Carrière de joueur 
Joueur ayant représenté son pays à trois compétitions internationales au niveau junior, il fut sélectionné en  par les Predators de Nashville lors du repêchage de la Ligue nationale de hockey de 2009. Avec son équipe junior, les Spitfires de Windsor, il remporta à deux reprises la Coupe J.-Ross-Robertson et la Coupe Memorial en 2009 et 2010. Il participe avec l'équipe LHO à la Super Serie Subway en 2008, 2009 et 2010.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

En club 

| 2007-2008 ||Spitfires de Windsor ||LHO ||63 ||15 ||48 ||63 ||51 ||5 ||2 ||3 ||5 ||2
|-
|2008-2009 ||Spitfires de Windsor || LHO ||57 ||22 ||67 ||89 ||57 ||20 ||8 ||23 ||31 ||20
|-
|2009 ||Spitfires de Windsor ||Coupe Memorial ||- || - || - || - || - ||6 ||3 ||1 ||4 ||4
|- 
| 2009-2010 || Spitfires de Windsor || LHO || 48 || 12 || 49 || 61 || 38 || 19 || 3 || 30 || 33 || 14
|-
|2010 ||Spitfires de Windsor ||Coupe Memorial ||- ||- ||- ||- || - || 4||0 ||5 ||5 ||6
|- 
| 2010-2011 || Spitfires de Windsor || LHO || 58|| 24 || 76 || 100 || 61 || 18 || 6 || 13 || 19 || 12
|-
| 2010-2011 || Admirals de Milwaukee || LAH || - || - || - || - || - || 7 || 1 || 1 || 2 || 2
|-
| 2011-2012 || Admirals de Milwaukee || LAH || 29 || 4 || 14 || 18 || 8|| - || - || - || - || -
|-
| 2011-2012 || Predators de Nashville || LNH || 32 || 3 || 8 || 11 || 4 || 3 || 0 || 0 || 0 || 0
|-
| 2012-2013 || Admirals de Milwaukee || LAH || 32|| 5|| 9|| 14|| 18|| 4|| 0|| 0|| 0|| 0
|-
| 2012-2013 || Predators de Nashville || LNH || 32 || 2|| 4|| 6|| 15|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2013-2014 || Predators de Nashville || LNH || 80|| 6|| 21|| 27|| 24|| -|| -|| -|| -|| -
|-
|2014-2015 || Predators de Nashville || LNH || 58||9 || 18||27 || 27|| 6||0 || 3|| 3||2 
|-
|2015-2016 || Predators de Nashville || LNH || 79 || 10 || 22 || 32 || 35 || 14 || 0 || 6 || 6|| 4
|-
| 2016-2017 || Predators de Nashville || LNH || 71 ||16  || 22 || 38 || 29 || 22 || 5 || 8 || 13 || 12
|-
| 2017-2018 || Predators de Nashville || LNH || 44 ||9|| 23 || 32 || 6 ||13|| 0 ||5 ||5|| 8
|-
| 2018-2019 || Predators de Nashville || LNH || 82 || 7 || 34 || 41 || 20 ||6|| 0 ||3 ||3|| 0
|-
| 2019-2020 || Predators de Nashville || LNH ||49 || 8 || 30 || 38 || 19 || 4 || 1 ||2 ||3|| 2
|-
| 2020-2021 || Predators de Nashville || LNH || 35 || 5 || 13 || 18 || 10 || 6 || 1 || 4 || 5 || 2
|-
| 2021-2022 || Flyers de Philadelphie || LNH || 4 || 1 || 4 || 5 || 0 || - || - || - || - || -

| 566 || 76 || 199 || 275 || 189 || 74 || 7 || 31 || 38 || 30

Au niveau international 

|2008 ||align="left"| Championnat du monde moins de 18 ans || 7 || 4 || 3 || 7 || 0 || -2||align="left"| Médaille d'or
|-
|2008 ||align="left"| Mémorial Ivan Hlinka ||  ||  ||  ||  ||  || ||align="left"| Médaille d'or
|-
|2009 ||align="left"| Championnat du monde junior || 6 || 1 || 6 || 7 || 0 || +1||align="left"| Médaille d'or
|-
|2010 ||align="left"| Championnat du monde junior || 6 || 1 || 7 || 8 || 2 || +2||align="left"| Médaille d'argent
|-
| 2011 || align="left"| Championnat du monde junior || 7|| 3|| 7|| 10|| 2|| +2||  align="left"| Médaille d'argent
|-
| 2014 || align="left"| Championnat du monde || 8|| 1|| 4|| 5|| 0|| +9|| align="left"| 
|-
| 2016 || align="left"|Championnat du monde || 5 || 1 || 1 ||  2|| 0 || +2 || align="left"| Médaille d'or

Trophées et honneurs personnels

Ligue de hockey de l'Ontario 
 2007-2008 : nommé dans l'équipe d'étoiles des recrues
 2008-2009 : 
 récipiendaire du trophée Max-Kaminsky
 remporte la coupe J.-Ross-Robertson avec les Spitfires de Windsor
 2010-2011 : 
 récipiendaire du trophée Max-Kaminsky
 récipiendaire du trophée Red-Tilson

Coupe Memorial 
 2009 : remporte la coupe Memorial avec les Spitfires de Windsor

Championnat du monde junior 
 2011 : 
 nommé meilleur défenseur
 nommé dans l'équipe type des médias

Notes et références 

Naissance en janvier 1991
Naissance à Hamilton (Ontario)
Joueur international canadien de hockey sur glace
Choix de premier tour au repêchage d'entrée dans la LNH
Choix de repêchage des Predators de Nashville
Joueur des Spitfires de Windsor
Joueur des Admirals de Milwaukee (LAH)
Joueur des Predators de Nashville
Champion de la Coupe Memorial
Défenseur de hockey sur glace
Champion du monde de hockey sur glace
Joueur des Flyers de Philadelphie